Barezzi puede hacer referencia a:
 Antonio Barezzi (1787-1867), empresario y mecenas italiano.
 Margherita Barezzi (1814-1840), primera esposa de Giuseppe Verdi.